François-René de Chateaubriand (1768-1848) – scrittore, politico e diplomatico francese
 Alphonse de Chateaubriant (1877-1951) – scrittore francese
 Assis Chateaubriand (1892-1968) – giornalista e imprenditore brasiliano

 Iris Chateaubriand – personaggio della serie di anime e videogiochi Sakura Wars
Chateaubriand – taglio di carne bovina